Палау делится на 16 административно-территориальных единиц — штатов.